Pablo Fernández puede referirse a:

 Pablo Fernández Albaladejo, historiador español;
 Pablo Fernández Santos, político español;
 Pablo Armando Fernández (1930-), escritor cubano;
 Pablo César Fernández (1971-), futbolista argentino;
 Pablo Fernández (actor), un actor boliviano;
 Pablo Fernández (Fútbol Americano), jugador de fútbol americano;
 Pablo Fernández-Vilalta, director de cine español.